Luenha steht für:

 Luenha (Fluss) (auch Luenya), Fluss in Simbabwe und Mosambik
 Luenha (Mosambik), Stadt und Verwaltungseinheit in Mosambik

Siehe auch:
 Luena